Ерошиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерошиха — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ерошиха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.